

Türkmenbaşy vagy Türkménbasi 
 Türkmenbaşy, város a Kaszpi-tenger partján
 Türkmenbaşy, azaz Saparmyrat Nyýazow, Türkmenisztán 1. elnöke
 a január hónap türkmén neve (2002 óta)